Кезак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Кезак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь